Metsu peut désigner :
 Bruno Metsu (1954-2013), joueur puis entraîneur français de football ;
 Gabriel Metsu (1629-1667), peintre néerlandais.